De Grand Prix-wegrace van Aragón 2018 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 23 september 2018 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
Vicente Pérez, Dennis Foggia en Kaito Toba werden een plaats teruggezet omdat zij het circuit afsneden en hierbij voordeel behaalden.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Aragón